Szató Nami (Higasimacusima, 1978. november 6. –) japán nemzetközi női labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Játékvezetésből Szendai Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) előtt vizsgázott. A Class 4 liga játékvezetőjeként kezdte pályafutást. A JFA Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a női Class 1 liga, majd a JFL játékvezetője. A nemzeti női labdarúgó bajnokságban kiemelkedően foglalkoztatott bíró. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói, illetve alapvonalbírói szolgálatot is végez.

A Japán labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2008-tól tartja nyilván női bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Női labdarúgó-világbajnokság, Algarve-kupa), valamint klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

A 2012-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB hivatalnokként alkalmazta.

A 2012-es Algarve-kupa labdarúgó tornán a FIFA JB játékvezetőként vette igénybe.

Források 

Japán labdarúgó-játékvezetők
1978-ban született személyek
Élő személyek